Kleiner Engel steht für:

 Kleiner Engel, Bauwerk in Frankfurt am Main, siehe Großer und Kleiner Engel
 Polizeiruf 110: Kleiner Engel, deutscher Fernsehfilm von Michael Knof (1998)
 Unser kleiner Engel, italienisch-deutscher Film von Andrea Frazzi und Antonio Frazzi (1997)